Биргер:
 Биргер (1216?—1266) — правитель Швеции из рода Фолькунгов, ярл Швеции.
 Биргер, Александр Карлович (1847—?) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Биргер, Борис Георгиевич (1923—2001) — советский и российский художник.
 Биргер, Виктор (1904—1996) — английский шахматист, мастер.
 Биргер, Исаак Аронович (1918—1993) — советский учёный в области прочности и динамики авиационных и ракетных двигателей.
 Биргер Магнуссон (ок. 1280—1321) — король Швеции в 1290—1318 годах из династии Фолькунгов. Фактически не правил.
 Биргер-Ярлсгатан — одна из самых длинных улиц в центре Стокгольма.